

Localidades 
 Banks (Alabama)
 Banks (Arkansas)
 Banks (Oregon)
 Banks Lake South
 Ilha Banks, Canadá
 Ilhas Banks, Vanuatu

Pessoas 
 Antonio Banks
 Banks (cantora)
 Briana Banks
 George Linnaeus Banks
 Gordon Banks
 Iain M. Banks
 Joseph Banks
 Lloyd Banks
 Nathaniel Prentice Banks
 Paul Banks
 Peter Banks
 Tony Banks
 Tony Banks (músico)
 Tyra Banks

Desambiguações de sobrenomes